Foresta – area di superficie terreste dominata dalla vegetazione naturale

Geografia
 Foresta – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, nello stato della California

Persone
 Michele Foresta, noto come Mago Forest – comico, showman e conduttore televisivo italiano
 Tony Foresta – cantante statunitense